Rezultati Prvenstva Avstralije 1963 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roy Emerson je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Roy Emerson (prvak)
  Ken Fletcher (finale)
  Bob Hewitt (polfinale)
  Fred Stolle (polfinale)
  Martin Mulligan (tretji krog)
  John Newcombe (četrtfinale)
  John Fraser (četrtfinale)
  Bob Howe (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1963